Микојан се може односити на:
 Артјома Микојана, совјетског конструктора авиона МиГ,
 Микојан, руски пројектни биро за војне авионе или
 Анастаса Микојана, совјетског политичара.